Jean Goldschmit (1924-1994), coureur cycliste professionnel luxembourgeois. 
 Marc Goldschmit (1967-),  philosophe français. 

Homonymie de patronyme
Patronyme germanique
Patronyme juif